Trio pour piano et cordes  de Johannes Brahms
 Trio pour piano et cordes  de Johannes Brahms
 Trio pour piano et cordes  de Johannes Brahms
 Trio pour piano et cordes  d'Antonín Dvořák
 Trio pour piano et cordes  d'Antonín Dvořák 
 Trio pour piano et cordes de Guillaume Lekeu
 Trios pour piano et cordes de Bohuslav Martinů
 Trio pour piano et cordes de George Onslow
 Trio pour piano et cordes de Nikolaï Rimski-Korsakov
 Trio pour piano et cordes d'Albert Roussel
 Trio pour piano et cordes  de Camille Saint-Saëns
 Trio pour piano et cordes  de Camille Saint-Saëns
 Trio pour piano et cordes  de Franz Schubert
 Trio pour piano et cordes  de Franz Schubert
 Trio pour piano et cordes  de Robert Schumann
 Trio pour piano et cordes  de Robert Schumann
 Trio pour piano et cordes  de Robert Schumann
 Trio pour piano et cordes de Sergueï Taneïev

Voir aussi

Genre musical classique